Суперкубок Румунії з футболу 2015 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2015 року між чемпіоном і володарем кубка Румунії Стяуа та віце-чемпіоном Румунії Тиргу-Муреш.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на сайті Федерації футболу Румунії 

2015
Румунія
2015 у румунському спорті